Cet article présente la liste des épisodes de la série télévisée britannique .

Saison 1 (2011)

Épisode 1 : L'Hymne national

Épisode 2 : 15 millions de mérites

Épisode 3 : Retour sur image

Saison 2 (2013)

Épisode 1 : Bientôt de retour

Épisode 2 : La Chasse

Épisode 3 : Le Show de Waldo

(2014)

Blanc comme neige

Saison 3 (2016)

Épisode 1 : Chute libre

Épisode 2 : Phase d'essai

Épisode 3 : Tais-toi et danse

Épisode 4 : San Junipero

Épisode 5 : Tuer sans état d'âme

Épisode 6 : Haine virtuelle

Saison 4 (2017)

Épisode 1 : USS Callister

Épisode 2 : Archange

Épisode 3 : Crocodile

Épisode 4 : Pendez le DJ

Épisode 5 : Tête de métal

Épisode 6 : Black Museum

Film (2018)

Bandersnatch

Saison 5 (2019)

Épisode 1 : Striking Vipers

Épisode 2 : Smithereens

Épisode 3 : Rachel, Jack et Ashley Too

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Dystopie

Black Mirror
Blackmirror